Малюшицкий — фамилия; имеет женскую форму Малюшицкая.
 Малюшицкий, Николай Кириллович (1872—1929) — советский учёный-растениевод и физиолог растений, специалист в области прикладной ботаники, агрохимии, растениеводства, селекции и агротехники.
 Суражский-Малюшицкий, Василий Андреевич — западнорусский православный писатель-полемист, философ.
 См. также 
 Улан-Малюшицкий